Live in Japan è il titolo di diversi album musicali live:

Album 
Kaizoku-Ban degli Accept, poi edito col titolo Live in Japan
Live in Japan dei Blue Cheer
Live in Japan dei Blue Murder
Live in Japan del duo Roy Buchanan
Live in Japan dei Charged GBH
Live in Japan dei Chicago
Live in Japan di John Coltrane
Live in Japan dei Deep Purple, riedizione del ventennale, estesa e remixata, dell'album Made in Japan del 1972
Live in Japan dei The Exploited
Live in Japan dei Fair Warning
Live in Japan di Fred Frith
Live in Japan di George Harrison
Live in Japan degli Hot Tuna
Live in Japan dei Night Ranger
Live in Japan degli Officina Zoè
Live in Japan di Enrico Pieranunzi
Live in Japan 2002 della Premiata Forneria Marconi
Live in Japan dei Primal Scream
Live in Japan dei Riot
Live in Japan del duo Rodrigo y Gabriela
Live in Japan degli Shadows Fall
Live in Japan degli Sharks
Live in Japan 2002 dei Simple Plan
Live in Japan degli Slapp Happy
Live in Japan dei The Runaways
Live in Japan degli UFO
Live in Japan dei Vader

 Live in Japan di Edgar Winter

Video 
'89 Live in Japan dei Quiet Riot
Live in Japan dei Cure
Live in Japan dei Queen